Яган — многозначное слово; может означать:

Персоналии 
 Яган, Грач (род. 1989) — армянский и бельгийский футболист.
 Яган, Иван (род. 1989) — бельгийский футболист.
 Яган, Иван Павлович (1934—2022) — советский и российский писатель, заслуженный работник культуры РСФСР (1984).
 Яган — австралийский абориген.

География 
 Яганы — индейский народ в Чили

Населённые пункты 
 Яган — деревня в Частинском районе Пермского края.
 Яган — село в Малопургинском районе Удмуртии.